Униве́рсум (, «совокупность, общность» или  «совокупность всего», «мир как целое», «всё сущее») — в философии — совокупность объектов и явлений, рассматриваемая в качестве единой системы, как объективная реальность во времени и пространстве. В общем смысле тождествен термину «Вселенная».

В логике универсумом называется множество (род) предметов, из которого в соответствии с заданным признаком, выделяется множество (вид) предметов, представляющее собой объём понятия.

Общий смысл понятия 

Древнегреческие философы-атомисты понимали универсум, как множество неисчислимых пребывающих и разрушающихся миров, возникающих из движения материи.

Древнегреческий философ-идеалист Платон отрицал утверждение атомистов о множественности миров, отождествляя универсум с видимым миром, (см. Соч., т. 3, ч. 1, М., 1971, с. 497—98).

Немецкий философ и математик Готфрид Лейбниц полагал, что универсум это «множество всех возможных миров», из которых лишь один — наш мир — реален, а все остальные возможно осмыслить только логическим путём, то есть непротиворечивым образом представляя возможные факты или связи вещей. Именно с этим толкованием универсума было связано понятие об «описаниях состояния» (как вероятных мирах) в логической семантике и модальной логике.

Примечания

Литература 
 Бирюков Б. В., Крушение метафизической концепции универсальности предметной области в логике, М., 1963;
 Кон П., Универсальная алгебра. / пер. с англ. — М., 1968;
 Новосёлов M. M. Категория тождества и её модели // Кибернетика и диалектика, М., 1978.
 Философский энциклопедический словарь. — 2-е изд. М.: «Советская энциклопедия», 1989, С. 673.
 Голубович И. В. Европейский словарь философий: «Лексикон непереводимостей» (французский оригинал и украинская версия): универсум, мультиверсум, картография // Идеи и идеалы. — 2010. — № 3. — Т. 2. — С. 92-103
 Марциевский С. В. Множества, мультимножества, нечёткие и мягкие мягкие множества без универсума // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. — № 10 — 2007. — С. 44-52
 Рашковский Е. Б. Между универсумом и землёй (О «еврейских мотивах» в российской философской мысли XX столетия) // Россия и современный мир. — 2006. — № 4. — С. 172—185.
 Волнянский К. С. Концептуальный хронотоп тонального универсума. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — СПб., 2009. — N 115. — С.279-284.
В.Головачёв цикл книг "Запрещённая реальность" / Универсум-высший уровень информационного поля земли 

Философские термины
Онтология
Космология